

Italia
Piazza Indipendenza a Campione d'Italia in provincia di Como
Piazza Indipendenza a Firenze
Piazza Indipendenza a Palermo
Piazza Indipendenza a Paternò in provincia di Catania
Piazza Indipendenza a Reggio Calabria
Piazza Indipendenza a Roma
Piazza Indipendenza - a San Donà di Piave in provincia di Venezia
Piazza Indipendenza a Siena

Indonesia
Piazza Indipendenza a Giacarta

Ucraina
Piazza dell'Indipendenza a Kiev